École mutuelle ou Enseignement mutuel, méthode d'enseignement qui se développa en France dès 1747
Lernen durch Lehren, méthode d'enseignement répandue en Allemagne depuis les années 1980
Classe mutuelle, méthode d'enseignement apparue en 2015 qui s'inspire de l'École mutuelle